Флаг муниципального района «Нерчинско-Заводский район» Забайкальского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 23 марта 2012 года и 2 июля 2012 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7731.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое восходящими от краёв полотнища к середине линиями на белую (вверху) и зелёную части (края разделены в отношении 4:1, а середина — 3:7) с воспроизведёнными фигурами из герба Нерчинско-Заводского района, выполненными зелёными, белыми и жёлтыми цветами».

Геральдическое описание герба гласит: «В стропильно пересечённом серебряном и зелёном поле вверху — зелёная рудоискательная лоза, внизу — соединённые в крест девять серебряных цепных звеньев (пять показаны в виде колец, четыре скрепляющих их звеньев — сбоку) над тремя камнями — двумя серебряными же, один подле другого, и третьим золотым внизу».

Обоснование символики 
С 1704 года Нерчинский (первоначальное название Аргунский) сереброплавильный завод начал регулярно давать серебро (в настоящее время Аргунское сельское поселение входит в состав Нерчинско-Заводского района). Главной природной достопримечательностью района является гора Крестовая, где было найдено первое промышленное месторождение сереброносных руд в России. Основанный здесь рудник один из первенцев горнорудной промышленности государства. С этого времени начинается формирование Нерчинского горного округа, сосредоточившего все учреждения по управлению заводами и рудниками. Для охраны заводов и правопорядка в округе (пограничного с Китаем) был создан Нерчинский горный батальон, для знамени и барабанов которого а был утверждён герб: «». Эти земли известны не только своими заводами, но и рудниками Нерчинской каторги, на которых работали ссыльно-каторжные (в том числе по политическим мотивам), сосланные со всей России. Первые серебряно-свинцовый рудник и Зерентуйская каторжная тюрьма начали, действовать в 1739 году в селе Горный Зерентуй (в настоящее время в составе Нерчинско-Заводского района).

Символика фигур флага Нерчинско-Заводского района многозначна:

— фигуры флага Нерчинско-Заводского района (стилизованная рудоискательная лоза и камни) совпадают с фигурами герба Нерчинского батальона;

— зелёное часть полотнища с крестом из звеньев цепи — аллегория горы Крестовой, а расположенные на ней золотой и серебряные камни символизируют Забайкальские земли как кладовую полную драгоценных и полудрагоценных камней; — звенья цепи — символ бывших каторжных тюрем и рудников;

— белая часть полотнища символизирует первое собственное серебро в России, которое было добыто на Нерчинско-Заводских рудниках Забайкалья в 1687 году.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Зелёный цвет — символ надежды, радости и изобилия.

Жёлтый цвет (золото) символ богатства, справедливости, стабильности. Оно символизирует также Забайкальское казачье войско. Забайкальские казаки традиционно носили жёлтые лампасы, погоны и околыши, и тёмно-зелёные мундиры.

Примечания